Penso pode referir-se a:

 Curativo, aplicado em feridas.
 Penso higiénico, um produto de higiene íntima feminina usado sobretudo durante a menstruação.
 Penso-rápido, um tipo de curativo adesivo aplicado em pequenos ferimentos.
 Pensar ou raciocinar, uma operação do intelecto humano.
 "Penso logo existo", uma célebre frase do filósofo e matemático Descartes.
 Uma freguesia:
 Penso - freguesia no concelho de Melgaço
 Penso - freguesia no concelho de Sernancelhe
 Santo Estêvão do Penso - freguesia no concelho de Braga
 São Vicente do Penso - freguesia no concelho de Braga

Desambiguação